Duitsland:
Warth (Hennef), een plaats in de Duitse gemeente Hennef, Noordrijn-Westfalen

Oostenrijk:
Warth (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Warth (Vorarlberg), een gemeente in de deelstaat Vorarlberg

Zwitserland:
Warth-Weiningen, een gemeente en plaats in het kanton Thurgau

Zie ook
Schloss Warth, een kasteel in Zuid-Tirol